Giardino ima više značenja:
 Giardino, Arezzo
 Giardino, Bologna
 Giardino, Brescia
 Giardino, Cosenza
 Giardino, Grosseto
 Giardino, Mantua
 Giardino, Pescara
 Giardino, Pistoia
 Giardino, Ravenna
 Giardino, Teramo